13079 Toots – asteroide della fascia principale
 Toots & the Maytals – gruppo reggae giamaicana
 Toots – forma vezzaggiativa di vari nomi